Sycylijska Wikipedia – edycja Wikipedii w języku sycylijskim.

Na dzień 18 lutego 2007 roku edycja ta liczyła 8105 artykułów. W rankingu wszystkich edycji językowych, opublikowanym w dniu 1 lutego tegoż roku, zajmowała 60. pozycję.
W dniu 6 lipca 2007 Sycylijska Wikipedia przekroczyła kamień milowy 10 000 artykułów.
Na dzień 6 września 2008 Sycylijska Wikipedia liczyła około 12 670 artykułów.

Linki zewnętrzne 
 Sycylijska Wikipedia

Edycje językowe Wikipedii